Le prix du meilleur scénario de jeux de rôle est une récompense décernée depuis 2007 lors du festival international de science-fiction des Utopiales, en partenariat avec l'association Ludinantes.

Palmarès 

 2007 : Nicolas Héraud ;
 2008 : Sylvain Plagne ;
 2009 : Pierre Mauger ;
 2010 : Dogan Ogreten ;
 2011 : Cyril Puig ;
 2012 : Victor Bret, pour Héros de guerre ;
 2013 : Cyril Puig et Stephan Foulc, pour Longue est la nuit ;
 2014 : Pierre-Eric Mouton, pour Les Brumes de Saint-Malo, écrit pour le jeu Les Lames du cardinal ;
 2015 : Jean-Marc Choserot, pour Un prophète, écrit pour le jeu Cthulhu ;
 2016 : Jean-Marc Choserot et Cyril Puig, pour Un été en hiver, écrit pour le jeu Delta Green dans l'univers de l'Appel de Cthulhu ;
 2017 : Tristan Verot, pour La Main ouverte, écrit pour le jeu Delta Green dans l'univers de l'Appel de Cthulhu ;
 2018 : ex aequo, Jean-Marc "Tolkraft" Choserot, pour Make Oneida great again et Sébastien Mège, pour Seul un fou ne sait pas qu'il l'est ;
 2019 : Jean-Marc "Tolkraft" Choserot et Tristan Verot, pour Comme un lundi, écrit pour le jeu l'Appel de Cthulhu ;
 2020 : annulation de la  édition des Utopiales à cause de la crise sanitaire ;
 2021 : Pierre-Eric Mouton, pour Ceux qui vont mourir, écrit pour le jeu Terre d'Arran aux éditions Black Book ;
 2022 : Ben Perrot, pour Blue Fighters, écrit pour le jeu Chroniques Galactiques aux éditions Black Book.

Notes et références 

Jeu de rôle ludique
Prix artistique en France